Анатолий Николаевич Смирнов (род. 21 марта 1954 года, Буй, Костромская область, РСФСР, СССР) — российский политический и государственный деятель. Префект Зеленоградского административного округа Москвы с 24 января 2000 года.

Биография 
Анатолий Николаевич Смирнов родился 21 марта 1954 года. В 1977 году окончил Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», а в 1989 – Высшую партийную школу.

После окончания института он получил распределение в НИИ микроприборов. Работал заведующим отделом, был секретарём Зеленоградского райкома ВЛКСМ. В периоды с 1980 по 1982 и с 1985 по 1990 годы избирался депутатом Зеленоградского горсовета. В 1982 году назначен инструктором орготдела в Зеленоградский райком КПСС, а затем помощником первого секретаря райкома. С 1987 по 1990 годы — заместитель председателя исполкома Зеленоградского горсовета народных депутатов.

В 1998 году Смирнов стал первым заместителем префекта Зеленограда по вопросам экономики, промышленности, финансов, внешних связей и СМИ, а 24 января 2000 года был назначен на должность префекта Зеленоградского административного округа.

Личная жизнь 
Женат. Есть дочь и четыре внука.

Награды 
Анатолий Смирнов имеет Орден Почёта, Орден Дружбы, является Лауреатом премии правительства России в области науки и техники.

Примечания 

Префекты округов Москвы